Официальная группа в ВКонтакте
«Музыка и время» — Первый частный музей в Российской Федерации. Находится в городе Ярославле. 
Музейный комплекс располагается на Волжской набережной реки Волги в городе Ярославле. На территории бывшей усадьбы купца Вахромеева. 
В музее представлены колокола, часы, музыкальные инструменты, утюги, самовары, музыкальные шкатулки, патефоны, старинные пластинки, Каслинское литье, старообрядческая пластика, золотоносные иконы, иконопись а так же скульптуры малых форм. 
Имеется органный зал, в котором регулярно проводятся концерты, в том числе, на старинных музыкальных инструментах.

Создатель и директор музея — актёр-фокусник и коллекционер Джон Мостославский. 
Джон Григорьевич Мостославский – известный артист оригинального жанра, иллюзионист, человек, фанатично увлеченный коллекционированием старинных вещей. В течение всей своей жизни он составлял представленную в музее коллекцию.

После смерти Джона Григорьевича музеем руководит его сын . Музей открылся в ноябре 1993 года и считается первым частным музеем Российской Федерации.

Ссылки 

 
 
 
 http://www.amur.info/simple/2007/12/12/923.html
 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=709112
 Видеоэкскурсия по музею «Музыка и время»
 Репортаж про музей на телеканале ОРТ

См. также 
 Музей русской гармоники А. Мирека

Примечания 

Музеи по алфавиту
Музеи Ярославля
Музеи музыкальных инструментов
Музеи часов
Музеи, основанные в 1993 году
Музыка в Ярославле
Этнографические музеи России
Частные музеи России
Технические музеи России